L'OK Liga 2022-2023 è la 54ª edizione del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pista; la competizione inizierà il 10 settembre 2022.

Stagione

Formula 
L'OK Liga 2022-2023 vede ai nastri di partenza quattordici club; la manifestazione è organizzata con un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno per un totale di ventisei giornate: sono assegnati tre punti per l'incontro vinto, un punto a testa per l'incontro pareggiato e zero la sconfitta. Al termine della stagione regolare saranno disputati i play-off tra le prime otto squadre classificate; la vincitrice sarà proclamata campione di Spagna. Le squadre classificate dal dodicesimo al quattordicesimo posto retrocedettanno direttamente in OK Liga Plata, il secondo livello del campionato.

Classifica finale 

Legenda:
  Vincitore della Coppa del Re 2023.
  Partecipa ai play-off.
  Partecipa ai play-out.
      Campione di Spagna e ammessa alla WSE Champions League 2023-2024.
      Ammesse alla WSE Champions League 2023-2024.
      Ammesse alla Coppa WSE 2023-2024.
      Retrocesse in OK Liga Plata 2023-2024.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Collegamenti esterni 
 

Edizioni del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 2022
Tornei per club di hockey su pista nel 2023